Astoria kan avse:

 Astoria (biograf, Nybrogatan) – en biograf i Stockholm, Sverige
 Astoria (biograf, Kungsgatan) – en biograf i Stockholm, Sverige som också gick under namnet Royal (biograf
 Astoria (bok) – en biografiskt redogörelse om John Jacob Astor av Washington Irving
 Astoria (skivmärke) – ett före detta skivmärke
 Astoria Cinemas – en före detta svensk biografkedja (tidigare Sandrews)
 London Astoria – en konserthall
 Project Astoria – smeknamn för ADO.NET Data Services
 Waldorf Astoria New York – ett lyxhotell i New York City

Geografi

Kanada

 Astoria River – ett vattendrag i Alberta

USA

 Astoria, Queens –  tidigare ett eget samhälle, nu en del av stadsdelen Queens i New York City
 Astoria, Oregon – en stad i Clatsop County

Se även
 Astorianerna –  en blandad grupp av pälshandlare, före detta militärer och upptäcktsresande som 1810-12 genomförde två expeditioner för American Fur Companys räknin